Drużyna Esperanto w piłce nożnej,  – drużyna piłkarska składająca się z esperantystów. Powstała ona w 2014 z inicjatywy TEFA (Światowy Esperancki Związek Piłki Nożnej), w tym samym roku przystąpiła do CSANF, a od 2015 należy do NF-Board.

Historia

Początki 
Pierwszy mecz zagrała 31 lipca 2014, podczas 99. Światowego Kongresu Esperanto w Buenos Aires. Jej rywalem była Armeńska mniejszość w Buenos Aires. Mecz został rozegrany na stadionie Polideportivo Colegiales w ramach Pucharu CSANF. Wygrała drużyna Armeńska wynikiem 8:3, a obie drużyny otrzymały Puchar międzynarodowej przyjaźni.

Puchar Zamenhofa 
Od 2015 corocznie, podczas Światowych Kongresów Esperanto mecze rozgrywane są w ramach Pucharu Zamenhofa.

31 lipca 2015, podczas 100. Światowego Kongresu Esperanto w Lille, zespół zagrał mecz przeciwko Saharze Południowej. Mecz rozegrano na stadionie Lille Metropole i zakończył się wygraną Sahary Południowej 4:0.

28 lipca 2016, podczas 101. Światowego Kongresu Esperanto w Nitrze, drużyna zagrała mecz przeciwko ZMOS, które reprezentowało Słowację. Mecz został rozegrany na Štadión pod Zoborom. Wygrała drużyna Słowacka wynikiem 5:4. 

27 lipca 2017, podczas 102. Światowego Kongresu Esperanto w Seulu, rozegrano mecz przeciwko drużynie z Dongdaemun-gu. Po raz pierwszy Esperantyści wygrywają mecz wynikiem 1:0 i zdobywają Puchar Zamenhofa.

28 sierpnia 2018, podczas 103. Światowego Kongresu w Lizbonie, Esperantyści zagrali przeciwko AD Quinta do Conde. Mecz zakończył się wynikiem 7:1 na korzyść AD Quinta do Conde.

25 lipca 2019, podczas 104. Światowego Kongresu w Lathi, Esperantyści zagrali przeciwko Tiinan Tikerit. Wynik to 5:2 na korzyść drużyny Esperanto, jest to ich największe zwycięstwo jak do tej pory.

Przypisy 

Esperanto
Piłka nożna
Kultura esperanta